Kogo – uno dei titoli attribuiti alla moglie dell'Imperatore del Giappone
5684 Kogo – asteroide

Geografia
Kogho – distretto del Burkina Faso
Kogo – città della Guinea Equatoriale

Persone
Benjamin Kogo – atleta keniota
Hosea Kogo – ex maratoneta e mezzofondista keniota
Micah Kogo – mezzofondista keniota